est la formule brute de plusieurs isomères.

 clobazam, numéro CAS 
 témazépam, numéro CAS